Gillmor ist der Familienname folgender Personen:

 Aaron Gillmor (* 1991), kanadischer Biathlet und Skilangläufer
 Paul Gillmor (1939–2007), US-amerikanischer Politiker
 Robert Gillmor (1936–2022), britischer Ornithologe, Künstler, Illustrator und Autor

Sonstiges:
 Mount Gillmor, Berg im Viktorialand, Antarktika

Siehe auch:
 Gilmor
 Gilmour
 Gilmore